Dominikanerkloster St. Albert bezeichnet folgende Dominikanerklöster:
 Dominikanerkloster St. Albert (Leipzig) in Leipzig-Wahren
 Dominikanerkloster St. Albert (Walberberg) in Bornheim, 2007 aufgehoben
 Dominikanerkloster St. Albert (Freiburg im Breisgau) am Schlossberg in Freiburg im Breisgau, 2012 aufgegeben